ФК Кауно Жалгирис () је литвански фудбалски клуб из Каунаса. Тренутно се такмичи у А лиги Литваније.

Историја 
Клуб је основан 2004. године.

Успеси

Национални 
 А лига:
 2. мјесто 2022.
 3. мјесто 2020. 2021.

Сезоне

Референце

Спољашње везе 

 
 alyga.lt

Кауно Жалгирис